Municipio de Knox puede referirse a los siguientes municipios de los Estados Unidos:
Municipio de Knox (Dakota del Norte), en el condado de Benson.
Municipio de Knox (condado de Knox, Illinois)
Municipio de Knox (condado de Jay, Indiana)
Municipio de Knox (condado de Clarke, Iowa)
Municipio de Knox (condado de Pottawattamie, Iowa)
Municipio de Knox (condado de Columbiana, Ohio)
Municipio de Knox (condado de Guernsey, Ohio)
Municipio de Knox (condado de Holmes, Ohio)
Municipio de Knox (condado de Jefferson, Ohio)
Municipio de Knox (condado de Vinton, Ohio)
Municipio de Knox (condado de Clarion, Pensilvania)
Municipio de Knox (condado de Clearfield, Pensilvania)
Municipio de Knox (condado de Jefferson, Pensilvania)